Лекос:

 Лекос — легендарный первопредок-эпоним леков, племени Северного Кавказа.
 Лекос (приток Кыс-Егана) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.